Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar TotalEnergies Open 2023 des Damentennis. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 13. Februar 2023 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Doha